Voici la liste des planètes mineures numérotées de 68001 à 69000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

68001-68100

68101-68200

68201-68300

68301-68400

68401-68500

68501-68600

68601-68700

68701-68800

68801-68900

68901-69000 

68001-69000